Познышев (Позднышев) — фамилия.

Известные носители:

 Познышев, Александр Егорович (1814—1885) — российский педагог и писатель.
 Познышев, Сергей Викторович (1870—1943) — русский юрист и психолог, профессор Московского университета.
 Иосиф (Познышев) (в миру Иван Егеньевич Познышев; 1846—1850) — священник, ректор Смоленской семинарии, брат А. Е. Познышева.